Andreas Stylianou ist der Name folgender Personen:

* Andreas Stylianou (Fußballspieler) (* 1942), zyprischer Fußballspieler
 Andreas Stylianou (Taekwondoin) (* 1985), zyprischer Taekwondoin